Retama blanca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Cytisus multiflorus.
 El nombre común de la planta Erica umbellata.
 El nombre común de la planta Genista cinerea.
 El nombre común de la planta Genista florida.
 El nombre común de la planta Osyris alba.
 El nombre común de la planta Retama monosperma.
 El nombre común de la planta '''''Retama sphaerocarpa.